La Fed Cup 2004 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La finale, qui s'est tenue à Moscou les 27 et 28 novembre, voit la Russie s'imposer face à la France (trois points à deux).

Organisation 
Organisation inchangée pour cette  de la Fed Cup. Le groupe mondial est constitué de 16 équipes qui s'affrontent par élimination directe dans un tableau à quatre tours. Les équipes participantes sont les huit quart de finalistes 2003 et les huit vainqueurs des play-offs 2003.

Les rencontres ont lieu au domicile de l'une ou l'autre des équipes qui, sur un week-end, s'affrontent en face-à-face. Les vainqueurs sont désignés au meilleur de cinq matchs (quatre simple et un double).

Les équipes vaincues au premier tour disputent les play-offs 2004.

Résultats

Groupe mondial

Tableau

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-offs 
Seize équipes disputent les play-offs 2004. Les huit équipes vaincues au premier tour du groupe mondial 2004 et huit équipes issues des compétitions par zones géographiques organisées en avril 2004.

Les vainqueurs participent aux rencontres du groupe mondial II nouvellement créé en 2005. Les perdants sont relégués dans les compétitions par zones géographiques en 2005.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 2004
 Fed Cup
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2004
Fed Cup
Championnat du monde en 2004